Иван Алексеевич Тимако́в () — советский инженер, конструктор, специалист в области создания ядерных боеприпасов.

Биография 
Родился 8 (21 мая) 1914 года в Москве. Окончил МЭИ (1937).

Участник Великой Отечественной войны. Старший техник-лейтенант на Черноморском флоте.

В 1937—1957 годах инженер-конструктор на предприятиях наркомата (министерства) судостроительной промышленности. В 1957—1981 годах работал во ВНИИА, начальник конструкторской бригады.

Умер 9 ноября 1981 года в Москве, в возрасте 67 лет.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1946) — за создание нового образца морского вооружения (за вклад в работу по модернизации антенной корабельной противолодочной мины со стальными антеннами и программной аппаратурой «Блок»).
 Орден Отечественной войны I степени (20.02.1946)
 Медаль «За трудовое отличие»
 медаль «За оборону Севастополя»
медаль «За оборону Кавказа»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Ссылки 
 Личная карточка И. А. Тимакова на ОБД Память народа
История ВНИИА

Выпускники МЭИ